Owen Jones peut se référer à :
Owen Jones (antiquaire) (1741–1814), antiquaire gallois
Owen Jones (architecte) (1809–1874), fils de l'antiquaire, architecte britannique
Owen Jones (député) (1819–1878), membre pennsylvanien du congrès américain
Owen Jones (footballeur) (1871–1955), footballeur britannique
Owen Jones (homme politique) (1890–1964), membre du parlement canadien
Owen Jones (écrivain) (né en 1984), journaliste et personnalité de radio britannique
Owen Glynne Jones (1867–1899), escaladeur britannique
Owen Thomas Jones (1878–1967), géologue britannique
Owen Wynne Jones (1828–1870), membre du clergé britannique

Voir aussi
Owen Bennett-Jones, journaliste britannique
Owen Wansbrough-Jones (1906–1983), soldat britannique